N33 peut faire référence à :
 Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs, d’après la Classification internationale des maladies ;
 Ligne de bus Noctilien N33 de la RATP ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres